Jarabe hace referencia a varios artículos:

Líquido
Jarabe, líquido de consistencia viscosa con un alto contenido en azúcar.
Jarabe de arce, dulce fabricado con la savia del arce.

Además
Jarabe (música), baile tradicional mexicano.
Jarabedepalo, grupo español de rock latino.